Загидуллина — женская форма фамилии .
 Загидуллина, Аделина Рустемовна (род. 1993) — российская фехтовальщица на рапирах.
 Загидуллина, Люция Нуриевна (род. 1943) — советская учёная, автор трудов, биотехнолог, изобретатель.
 Загидуллина, Марина Викторовна (род. 1965) — российский литературовед, публицист, культуролог.